Tscharyschskoje (russisch ) ist der Name zweier Dörfer in der Region Altai (Russland):
 Tscharyschskoje (Tscharyschski), Verwaltungszentrum des Tscharyschski rajon
 Tscharyschskoje (Ust-Kalmanski), im Ust-Kalmanski rajon